

Architettura  
 Forte Santa Tecla – fortezza di Genova
 Forte Santa Tecla – fortezza di Sanremo costruita dai genovesi nel 1754, sede delle carceri giudiziarie fino al 1997

Geografia 
El Salvador
 Santa Tecla – comune del dipartimento di La Libertad
Italia
 Santa Tecla – frazione di Acireale, Italia
 Santa Tecla – frazione di Montecorvino Pugliano
Spagna
Monte Santa Tecla – collina della Galizia

Santi e beati 
 Santa Tecla di Iconio – discepola di Paolo di Tarso secondo il racconto degli Atti di Paolo e Tecla, celebrata il 23 settembre
 Santa Tecla (†293) – vergine e martire romagnola, decapitata con altre due compagne a Salerno, celebrata il 18 gennaio
 Santa Tecla (†250) – martire in Tunisia con il marito San Bonifacio, celebrata il 30 agosto
 Santa Tecla – martire sotto l'imperatore Diocleziano, a Roma, dalla quale prende il nome una catacomba sulla via Ostiense
 Santa Tecla (†250) – martire in Palestina, celebrata il 19 agosto
 Santa Tecla da Lentini (†264) – vergine siciliana, si festeggia il 10 gennaio
 Santa Tecla (†347) – martire della Mesopotamia, celebrata il 9 giugno 
 Santa Tecla di Kitzingen (†790) – missionaria in Germania, badessa di Ochsenfurt (la prima), quindi di Kitzingen, celebrata il 15 ottobre

Altro
 Santa Tecla – club di Milano famoso negli anni cinquanta e sessanta
 Santa Tecla – squadra di calcio salvadoregna